Конвой № 2194 — японський конвой часів Другої світової війни, проведення якого відбувалось у серпні 1943-го.

Конвой сформували у Рабаулі — головній передовій базі японців у архіпелазі Бісмарка, з якої вони провадили операції на Соломонових островах та сході Нової Гвінеї. Пунктом призначення при цьому був Трук на сході Каролінських островів, де ще до війни створили потужну базу ВМФ.

До складу конвою увійшов танкер Геньо-Мару (Genyo Maru) та ще три неідентифіковані судна, а ескорт забезпечували мисливці за підводними човнами CH-29 та CH-33.

19 серпня 1943-го судна вийшли із Рабаулу та попрямували на північ. Хоча на комунікаціях архіпелагу Бісмарка традиційно діяли підводні човни, проте конвой № 2194 зміг пройти без інцидентів та 23 серпня прибув на Трук.

Примітки 

2194

2194